Абдул-Хакк ат-Туркмани (, 18 марта 1969, Киркук) — глава центра исламских исследований () Швеции. Гражданин Швеции, но проживает в Британии. Был имамом-хатыбом в Гётеборге.

Биография 
Иракский туркмен-киркукец по происхождению. Окончив среднюю школу в конце 1980-х, поступил на факультет исламских наук багдадского университета. В 1995 эмигрировал в Турцию, оттуда через год в Швецию, затем в 2010 в Британию, где проживает в Лестере. Писал исследования книг Ибн Хазма аль-Андалуси. Совместно с Фатхи аль-Мосули написал книгу «Та‘амуль ма гайри аль-муслимин», за которую они получили приз им. Наифа ибн Абдель-Азиза за исследования в области сунны. Перевёл сиру Мухаммеда на шведский язык, которую представил на симпозиуме в исламском университете Мухаммада ибн Сауда.

Родившиеся в Ираке
Родившиеся 18 марта
Родившиеся в 1969 году
Салафиты
Выпускники Багдадского университета
Писатели Швеции